Rue du Collège - straat in Montreal
 Du Collège (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat